Champ Car sezona 2007 je bila četrta sezona serije Champ Car, ki je potekala med 8. aprilom in 11. novembrom 2007.

Dirkači in moštva

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači

Reference

2007 v športu
2007